Stevan Lekitsch é um escritor paulistano. Escreveu seus dois primeiros livros, Excursão para o Inferno e Hotel dos Alpes, apenas aos 13 anos de idade, apoiado pelo programa de alunos superdotados do Colégio Objetivo, e por seu fundador, João Carlos Di Gênio, que imprimiu e escreveu o prefácio de um dos livros. Já aos 18 anos, após ingressar na Faculdade de Comunicação Social da FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado), em São Paulo (SP), começou também a colaborar com várias revistas feitas para vários segmentos: saúde, cultura, diversidade, entre outros.

Em 2005, adaptou o livro de sucesso de Nelson Luiz de Carvalho, O Terceiro Travesseiro para o teatro, ficando seis meses em cartaz no Teatro Augusta, em São Paulo, com casa lotada, e depois viajando pelo país por dois anos.

Em 2006 ministrou uma oficina de teatro na cidade de São Pedro (SP) para uma turma de 24 alunos, onde ensinou informações tanto de atuação, quanto de produção e montagem de um espetáculo.

Possui em cartaz desde 2009 seu primeiro texto para o Teatro Infantil, a peça O Mágico de Inox, uma peça educativa  e juvenil que fala sobre reciclagem de lixo e meio ambiente, passando pela capital de São Paulo, várias cidades do interior do Estado, e também na capital do Rio Grande do Norte, Natal, com grande sucesso entre o público infantil. 

Em 2011, Stevan lançou o livro "Cine Arco-íris - 100 anos de cinema LGBT nas telas brasileiras" com grande apoio da mídia e grande repercussão na semana do Orgulho LGBT de 2011 de São Paulo (SP). O livro traz resenhas sobre mais de 270 filmes com temática LGBT que passaram nos cinemas brasileiros.

Em 2016, Stevan lançou a versão em livro de "O Mágico de Inox" pela Chiado Editora em Portugal e também no Brasil, com grande apelo junto ao público infanto-juvenil. Por fim, foi a vez da peça teatral e o do livro ganharem uma versão em filme, dirigida pelo renomado cineasta Dimas de Oliveira Júnior.

Escritores do estado de São Paulo